A74 steht für:
 in den Niederlanden der Autosnelweg 74, siehe Rijksweg 74
 in Deutschland eine Autobahn-Idee, siehe Bundesstraße 174
 in Großbritannien die A74 road, heute als A74(M) größtenteils Bestandteil des M74 motorway, ein Teilstück noch vorhanden
 in Spanien eine geplante Autobahn, siehe Autovía A-74

A-74 steht für:
 A-74, einen 2021 gekalbten Eisberg